Kalahari steht für:

 Kalahari, Wüste in Südafrika
 Kalahari (Wahlkreis), namibischer Wahlkreis
 (1702) Kalahari, Asteroid
 Flakbatterie Kalahari, Emden